Suggrundus är ett släkte av fiskar. Suggrundus ingår i familjen Platycephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Suggrundus